é um ator japonês.

Trabalhos
 Kidan (2005)
 Kuchisake-onna (1996)

Ligações externas
  Teisui Ichiryûsai no Internet Movie Database.

Atores do Japão
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei